Thorn House ist der Name folgender im NRHP gelisteten Objekte:

 Thorn House (San Andreas, Kalifornien), NRHP-ID 72000222
 Thorn House (Alberton, Montana), NRHP-ID 96001605